Right There – singolo di Nicole Scherzinger del 2011
 Right There – singolo di Ariana Grande del 2013
 Right There – cortometraggio del 2013 diretto da Nathan Suher